Koning Lear, de Nederlandse naam van het toneelstuk King Lear van Shakespeare
 Verfilmingen van dit toneelstuk:
 King Lear (1953), een Amerikaanse televisiefilm uit 1953, uit de educatieve serie Omnibus
 King Lear (1971), een Britse film uit 1971, geregisseerd door Peter Brook
 Korol Lir, een film uit de Sovjet-Unie uit 1971, geregisseerd door Grigori Kozintsev
 King Lear (1974), een Amerikaanse televisiefilm uit 1974, uit de anthologieserie Great Performances
 King Lear (televisieserie), een Britse miniserie uit 1974, met Patrick Magee in de titelrol
 King Lear (1975), een Britse televisiefilm uit 1975, uit de anthologieserie BBC Play of the Month
 King Lear (1982), een Britse televisiefilm uit 1982, uit de BBC Television Shakespeare-serie
 King Lear (1983), een Britse televisiefilm uit 1983, met Laurence Olivier in de titelrol
 King Lear (1998), een Britse televisiefilm uit 1998, uit de anthologieserie Performance
 King Lear (1999), een Britse dramafilm uit 1999, met Brian Blessed als regisseur en in de titelrol
 King Lear (2008), een Britse dramafilm uit 2008, met Ian McKellen in de titelrol
 Filmadaptatie (afgeleid werk):
 King Lear (1987), een Amerikaanse post-Tsjernobyl sciencefiction uit 1987, rond een afstammeling van William Shakespeare
 King Lear (honkballer), de Amerikaanse honkballer Charles Bernard "King" Lear (1891–1976)